Duncan Mackinnon puede referirse a las siguientes personas:

 Duncan Mackinnon (remero), remero británico;
 Duncan Mackinnon (yudoca), yudoca sudafricano.